KE steht für:

 Bergwanderweg Kom–Emine (KE-Weg), bulgarischer Fernwanderweg
 Eschweiler Hauptbahnhof (DS100-Code)
 KE-Geschoss (kinetic energy weapon), siehe Wuchtgeschoss
 Kenia (ISO-3166-Code)
 Kohlenhydrateinheit
 Korean Air (IATA-Code), koreanische Fluggesellschaft
 Kraftstoffeffizienzklasse, Kennzeichnung von Reifen für Kraftfahrzeuge, siehe Kraftstoffverbrauch

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu)
 Griechenland: Kefallinia (Präfektur)
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Irland: County Kildare
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Slowakei: Košice (1. Vergabe)

Ke ist der Familienname folgender Personen:
 Ke Pauk (1934–2002), kambodschanischer Militärführer
 Ke Seung-woon (* 1943), nordkoreanischer Fußballspieler
 Ke Yan (1929–2011), chinesischer Schriftsteller
 Ke Xin-ping (* 2001), taiwanische Handball- und Beachhandballspielerin

K̕ê steht für:
 Ք, 36. Buchstabe des armenischen Alphabets

ke steht für:
 .ke, Top-Level-Domain von Kenia

Abkürzung